Соревнования по тяжёлой атлетике на XXVIII летних Олимпийских играх проходили в Афинах, Греция, с 15 по 25 августа. Было разыграно 15 комплектов наград.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по тяжёлой атлетике (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по тяжёлой атлетике (женщины)

Примечания 

Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Греции
2004 год в тяжёлой атлетике